Xing’an Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xing'an (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Xing'an (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar